

Geografia 
 Francia
Lautenbach – comune dell'Alsazia
 Germania
Lautenbach – comune del Baden-Württemberg
Lautenbach  – fiume del Baden-Württemberg, affluente dell'Ablach

Persone 
Walt Lautenbach – cestista statunitense